Julius Knorr kan syfta på:

 Julius Knorr (1807–1861), tysk pianopedagog
 Julius Knorr (1826–1881), tysk tidningsförläggare och politiker
 Julius Heinrich Knorr (död 1865), tysk-brasiliansk journalist